Unter einem Filmtitel versteht man:
 den Namen eines Films, siehe Filmtitel
 die Textteile eines Films:
Vorspann
Zwischentitel
Abspann